Светлана Петровна Петько (6 июня 1970) — советская и российская футболистка, вратарь, тренер. Мастер спорта России.

Карьера 
Первой командой была черниговская «Легенда». Выступала в московских командах: «Интеррос»,
«Русь», «Спартак» и подмосковной «Надежде».

Весной 1994 получила приглашение от самарского ЦСК ВВС. Петько, как и другие игроки ЦСК ВВС, являлась прапорщиком российской армии.  Всего, за десять лет, в составе самарской команды в Чемпионатах России провела 155 матчей (в сезонах 1994—2002 провела 146 матчей и в сезоне 2003 — 9 матчей и пропустила 5 голов). А также провела более 15 матчей в Кубке России и 5 матчей в Кубке УЕФА.

15 апреля 1990 провела первый матч в СССР. В 1990 году провела за Сборную 11 матчей (выступая поочередно с Галиной Важновой), в трёх матчах была капитаном команды.

Всего в 1990—2005 годах провела 144 матча за сборные CCCР и России. В те же годы вторые вратари Сборной провели чуть более 30 матчей. После завершения карьеры в Сборной сменщиком в воротах стала Эльвира Тодуа.

После окончания карьеры игрока работала в ШВСМ «Измайлово»: главным (2007) и старшим тренером (2008 и 2012/2013), спортивным директором (2011/2012).

С 2015 года работает в женской национальной сборной России Менеджером команды.

Футбольные достижения 
командные
 Бронзовый призёр Универсиады (1): 1993
 Чемпионат России по футболу среди женщин (12):
 Чемпион России (4): 1992, 1994, 1996 и 2001
 Вице—чемпион России (5): 1993, 1995, 1997, 1998 и 2006
 Бронзовый призёр России (3): 1999, 2000 и 2003
 Кубок России по футболу среди женщин (7):
 Обладатель Кубка (2): 1992 и 1994
 Финалист Кубка (5): 1995, 1996, 2002, 2005 и 2006
 Обладатель Кубка Содружества (1): 1996
 Участник ¼ финала Кубка УЕФА (1): 2002/2003

личные
 Вошла в символическую сборную России 25-летия (2013)
 Рекордсменка Сборной по количеству проведённых матчей — 144 (Источник )
 По итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (10): 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001 и 2002
 Участвовала в 5 из 6 матчей стадии ¼ финала (высшее достижение сборной России) Чемпионата Мира (1999) и Европы (1993 и 1995). Также в составе сборной России участвовала в Чемпионате Мира (2003) и Европы (1997 и 2001)

Матчи за сборную СССР

Матчи за сборную России

Примечания 

Футболистки СССР
Футболистки России
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Легенда»
Игроки ЖФК «Интеррос»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Надежда»
Игроки ЖФК «Русь»
Игроки ЖФК «Спартак»
Футбольные тренеры России
Тренеры ЖФК «ЦСП Измайлово»
Мастера спорта России